Die Nemzeti Bajnokság 1922/23 war die 20. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zehnten Mal MTK Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die Mannschaften außerhalb Budapests ermittelten in sechs Regionalgruppen die Teilnehmer für die Endrunde um die Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde.

Gruppe Süd 
Die erste Liga der Gruppe Süd wurde mit zehn Mannschaften ausgetragen und von Szegedi AK gewonnen.

Gruppe Süd-West 
Die erste Liga der Gruppe Süd-West spielte mit sieben Mannschaften und sah Pécsi SC als Sieger.

Gruppe Nord 
Die erste Liga der Gruppe Nord wurde mit 15 Mannschaften in zwei Staffeln ausgetragen. Im Endspiel der Staffelsieger setzte sich Diósgyőr-Vasgyári TK gegen Salgótarjáni BTC mit 4:0 durch.

Gruppe Ost 
Die erste Liga der Gruppe Ost wurde mit neun Mannschaften gespielt und von Debreceni Vasutas SC gewonnen.

Gruppe Mittelungarn 
In der ersten Liga der Gruppe Mittelungarn spielten 20 Mannschaften in zwei Staffeln. Gruppensieger wurde Kecskeméti AC, das sich im Gruppenfinale mit 1:0 gegen Péceli AC durchsetzte.

Gruppe West 
In der ersten Liga der Gruppe West spielten zehn Mannschaften. Sieger wurde Szombathelyi AK.

Endrunde 
Die Endrunde um die Landmeisterschaft wurde in Budapest ausgetragen und von Szombathelyi AK gewonnen:

Endspiel 
Im Endspiel um die gesamt-ungarische Meisterschaft gewann MTK Budapest gegen Szombathelyi AK mit 2:0.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Saison 1922/23 auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1923
Fußballsaison 1922/23